

Geografische locaties 
 Campos Borges, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Júlio Borges, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Les Borges Blanques, een gemeente in de Spaanse provincie Lerida
 Les Borges del Camp, een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona
 Olho-d'Água do Borges, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte

Personen met de achternaam Borges 
Borges is een vaak voorkomende Spaans- en Portugeestalige achternaam. Naamdragers zijn:
 Breno Vinicius Rodrigues Borges (1989), Braziliaans profvoetballer
 Graciela Borges (1941), Argentijns televisie- en filmactrice
 Gustavo Borges (1972), Braziliaans zwemmer
 Jorge Luis Borges (1899–1986), Argentijns dichter en schrijver
 Julio Borges (1969), Venezolaans politicus
 Leonel Marshall Borges (1979), Cubaans volleyballer
 Lázaro Borges (1986), Cubaans atleet

Spaanse achternaam